Touring – salto del pattinaggio
 Touring – singolo della band punk Ramones estratto dall'album del 1992 Mondo Bizarro.
 Touring: carrozzeria automobilistica italiana